Skanderborg Kommune er navnet på den kommune, der opstod ved sammenlægning af 
 Galten Kommune, 
 Hørning Kommune, 
 Ry Kommune, 
 Skanderborg Kommune (1970-2006) 
 dele af Voerladegård Sogn i Brædstrup Kommune
som del af Strukturreformen i 2007.

Skanderborg Kommune er en del af Region Midtjylland.
Venstremanden Jens Grønlund, borgmester i Galten Kommune blev ved kommunalvalget 2005 valgt som formand for sammenlægningsudvalget og dermed borgmester i den nuværende Skanderborg Kommune.

Geografi 
Danmarks højeste naturlige terrænpunkt, Møllehøj, 170,86 moh, samt Ejer Bavnehøj, 170,35 moh, befinder sig i den sydligste del af kommunen, sydvest for Skanderborg by, med Yding Skovhøj mod vest i Horsens Kommune.
Himmelbjerget ligger i kommunens vestlige del.

Byer

Politik

Mandatfordeling

Nuværende byråd

Byrådet 2018-2022

Liste over borgmestre

Sogne i Skanderborg Kommune 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Referencer 

 statistikbanken.dk Danmarks Statistik

Se også 
 Kategorien Byer i Skanderborg Kommune

Kommuner i Region Midtjylland
 

eo:Skanderborg
fr:Skanderborg
it:Skanderborg
pt:Skanderborg